Фермосе́лье () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 69,34 км². Население — 1462 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы